Рујан може бити:

 рујан, месец септембар на хрватском језику
 Рујан (планина), планина у Србији
 Рујан, стари назив Златибора, планине у Србији
 Рујан (манастир), манастир код Ужица, Србија
 Риген, острво у Балтичком мору
 Рујан (Широки Бријег), насеље у општини Широки Бријег, Федерација БиХ, БиХ
 рујан, боја — тамноцрвена